Имени Дзержинского — название населённых пунктов:

Армения 
 Имени Дзержинского — до 2004 г. название села Айгеван Армавирского района.

Россия 
 Имени Дзержинского — посёлок в Каширском районе Воронежской области.
 Имени Дзержинского — посёлок в Можайском районе Московской области.
 Имени Дзержинского — посёлок в Перевозском районе Нижегородской области.